Leben oder leben steht für:

 Leben, Zustand von Lebewesen, im Unterschied zur unbelebten Materie
 individueller Lebenslauf, siehe Biografie
 -leben, deutsche und skandinavische Ortsnamen-Endung
 Leben (Kreta), antiker Hafen auf Kreta, später Lebena, heute Lendas

Werktitel:
 Leben!, chinesischer Film von Zhang Yimou (1994)
 Leben (Album), Soloalbum von Rapper Azad (2001)
 Leben … I Feel You, Lied von Schiller (2004)
 Leben (2012), russischer Film von Wassili Sigarew (2012)

Leben ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Leben (* 1966), österreichischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Chris Leben (* 1980), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Christian Leben (* 1985), deutscher Radrennfahrer
 Josef Werner Leben (1931–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Norbert Leben (* 1946), deutscher Land- und Forstwirt, forstlicher Verbandsfunktionär, niedersächsischer Kommunalpolitiker  (CDU)
 Olaf Leben (1932–1991), deutscher Geheimdienstler

Siehe auch:
 Ein Leben (Begriffsklärung)
 Aktion Leben (Begriffsklärung)
 Gutes Leben (Begriffsklärung)

 Lebehn (deutscher Ortsteil)